Кобиљача може бити:
 Кобиљача (Илиџа), насељено место у општини Илиџа, Кантон Сарајево, Федерација БиХ, БиХ,
 Кобиљача (Појезерје), насељено место у општини Појезерје, Дубровачко-неретванска жупанија, Република Хрватска